Lobsang Tsültrim (Ganden tripa), een 19e-eeuws Tibetaans geestelijke en Ganden tripa van ca. 1894 tot ca. 1899 
Lobsang Tsültrim Pälden (1839 - ca. 1899/1900), een Tibetaans geestelijke en Ganden tripa van 1896 - ca. 1899/1900